Start (časopis), hrvatski časopis
 Sporazumi o ograničenju atomskog naoružanja (eng.: Strategic Arms Reduction Treaties):
 START I (1991.)
 START II (1993.)
 START III (1997.), nikad potpisan
 Novi START (2010.)
 Start-1, ruska raketa-nosač
 Start, Louisiana, naselje u SAD